Die Saison 1958/59 war die siebte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die Seattle Totems.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Seattle Americans stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Seattle Totems wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Spokane Spokes wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Modus 
In der Regulären Saison wurde die Liga in zwei Divisions (Coast und Prairie) aufgeteilt. Die vier  bestplatzierten Mannschaften der Coast Division und die drei bestplatzierten Mannschaften der Prairie Division qualifizierten sich für die Playoffs. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen

Coast Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Prairie Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1958
Eishockeysaison 1958/59